Il termine abrasione deriva dal latino abradere, in particolare dal suo participio passato abrasus, che significa raschiare da.

 Abrasione – tipo di usura di lungo corso, causata dall'investimento di un oggetto solido con particelle di durezza uguale o superiore.
 Abrasione – azione di disgregazione e frantumazione esercitata dal movimento dei ghiacciai, dai venti o dall'azione delle onde marine.
 Abrasione – leggera escoriazione della pelle.
 Abrasione – pratica BDSM.

Voci correlate 
 Abrasivo